Moșneni se poate referi la:

 Moșneni, un sat din comuna 23 august, județul Constanța
 Moșneni, un sat din Comuna Almăj, județul Dolj
 Moșneni, un sat din comuna Florești, județul Mehedinți

Vezi si 

 Moșna (dezambiguizare)
 Moșteni (dezambiguizare)